San Diego Gulls ist der Name mehrerer Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1966 bis 1974 der Western Hockey League zugehörige Franchise San Diego Gulls (WHL)
 das von 1990 bis 1995 der International Hockey League zugehörige Franchise San Diego Gulls (IHL)
 das von 1995 bis 2006 der West Coast Hockey League und später der ECHL zugehörige Franchise San Diego Gulls (WCHL)
 das von 2008 bis 2015 der Western States Hockey League zugehörige Franchise San Diego Gulls (WSHL)
 das seit 2015 der American Hockey League zugehörige Franchise San Diego Gulls (AHL)